Михаил Коняев: Коняев, Михаил Тимофеевич (1727—1789) — капитан генерал-майорского ранга, герой Патрасского сражения.
 Коняев, Михаил Юрьевич (род. 1993) — российский хоккеист.